

Cucina 
 Lupis – dolce indonesiano

Persone 
Antonio Lupis – scrittore italiano del XVII secolo
Bisanzio Lupis – storico e poeta rinascimentale italiano
Giovanni Luppis – militare e inventore del siluro
Giuseppe Lupis – uomo politico italiano del XX secolo
Orazio Lupis – storico e poeta italiano XVIII secolo
Orazio Lupis (1892-1962) – generale
Lupo de' Lupis – personaggio dei fumetti prodotto da Hanna-Barbera

Pagine correlate
Lupus (pagina di disambiguazione)

Altri progetti